

Скородум — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Скородум — присілок, Верхошижемський район, Кіровська область
 Скородум — село, Упоровський район, Тюменська область
 Скородум — присілок, Юр'янський район, Кіровська область